Tischtennis ist seit den Olympischen Spielen 1988 auf dem Programm der Olympischen Sommerspiele.

1992 wurden in jedem Wettbewerb zwei Bronzemedaillen vergeben. Aufgrund Chinas Dominanz der Sportart wurden die Regeln des Turniers zu den Olympischen Spielen 2012 geändert. Es dürfen seither nur zwei Teilnehmer desselben Landes im selben Wettbewerb spielen. Damit können nicht mehr alle drei Medaillen an das gleiche Land gehen.

Eine Liste der Olympiasieger im Tischtennis befindet sich unter: Liste der Olympiasieger im Tischtennis.

Geschichte 
1931 kam innerhalb des Weltverbandes ITTF erstmals der Gedanke auf, Tischtennis zur olympischen Sportart zu machen. 1932 wurde vorgeschlagen, Tischtennis während der Olympischen Winterspiele durchzuführen. Allerdings fand dies nicht die Unterstützung des ITTF-Präsidenten Ivor Montagu, der sich 1946 explizit dagegen aussprach. Erst sein Nachfolger Roy Evans setzte sich seit 1967 für Tischtennis als olympische Sportart ein. 1977 änderte der ITTF seine Satzung, um sie kompatibel mit den Anforderungen des Internationalen Olympischen Komitees IOC zu gestalten. Daraufhin wurde Tischtennis vom IOC offiziell anerkannt. 1981 beschloss das IOC, bei den Spielen 1984 erstmals Tischtennisveranstaltungen zu organisieren. Nachdem in den Jahren 1988 bis 2004 die Wettbewerbe Frauen Einzel, Frauen Doppel sowie Männer Einzel, Männer Doppel ausgespielt wurden, entschied das IOC für die kommenden Olympischen Spiele die Doppelwettbewerbe durch den Mannschaftswettbewerb zu ersetzen. Für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio wurde zusätzlich noch der Mixed Wettbewerb aufgenommen.

Wettbewerbe

Übersicht der Wettbewerbe für Männer

Übersicht der Wettbewerbe für Frauen

Übersicht der Mixed-Wettbewerbe

Medaillenspiegel 

Stand: 6. August 2021

Rekorde 
Bisher (2016) konnten sich vier Spieler sieben Mal für die Teilnahme qualifizieren: Jörgen Persson (Schweden), Zoran Primorac (Kroatien), Jean-Michel Saive (Belgien) und Segun Toriola (Nigeria).

Weblinks 

 Table Tennis in the Olympic Games – zur Geschichte (, abgerufen am 8. Oktober 2011)

Einzelnachweise